L'Open de Madras féminin 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Open de Madras qui se déroule du 2 au 7 mars 2010 à Madras. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Series Gold 45 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées et une joueuse invitée Joshna Chinappa. 

En finale, la championne du monde et  mondiale Nicol David remporte son deuxième Open de Madras consécutif en s'imposant face à la  joueuse mondiale Jenny Duncalf sans perdre un jeu de la compétition.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Madras masculin de squash 2010
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Open de Madras de squash
Squash en 2010
Sport en mars 2010